Титце () — немецкая фамилия.

Фамилия 
  (1864—1927) — немецкий врач.
  (1914—2003) — немецкий тюрколог.
  (род. 1962) — немецкий политик.
  (род. 1972) — немецкая конькобежка.
  (1940—2013) — немецкий актёр телевидения и теле-режиссёр.
  (род. 1954) — немецкий живописец-график.
 Титце, Ганс (1880—1954) — австрийско-американский историк искусства.  
  (1872—1945) — немецкий правовед.
 Титце, Генрих Фридрих (1880—1964) — австрийский математик.
  (род. 1964) — американо-немецкая актриса кино, телевидения и дубляжа.
  (род. 1942) — немецкий химик, профессор органической химии Гёттингенского университета (1978 — )
  (род. 1966) — немецкий сатирик, журналист, редактор и политактивист.
  (род. 1947) — немецкий психотерапевт и психоаналитик.
  (род. 1944) — немецкая переводчица.
  (род. 1994) — немецкий теле-сценарист, актёр телевидения, комик и подкастер.
  (1845—1931) — австрийский геолог.

Составная фамилия
  (1883—1958) — австрийско-американский историк искусства.
  (род. 1941) — немецкая телеведущая, диктор радио и телевидения.

См. также 
 Дитце
 Теорема Титце:
 О продолжении
 О выпуклом множестве
 Граф Титце
 Преобразование Титце
 Преобразования Титце
 
 Райнхардт, Сибилла (род. 1957; в девичестве — Титце) — немецкая гребчиха.